Qāf steht für:
 Qāf, 21. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Qaf (Sure), 50. Sure des Korans
 Berg Qāf, Gebirge in der iranischen Mythologie

Siehe auch:
 CAF
 Caph
 Kaf
 Kaph